Gutdeutsch ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Gutdeutsch (1930–2021), deutscher Geophysiker
 Ruth Preller-Gutdeutsch (* 1931), US-amerikanische Schauspielerin und Schauspiellehrerin deutscher Herkunft